Гороваха — название населённых пунктов в России:

 Гороваха — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Гороваха — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.